

Editoria 
 N. Simrock – casa editrice musicale tedesca fondata da Nikolaus Simrock nel XVIII secolo

Persone 
 Fritz Simrock – editore tedesco
 Karl Simrock – poeta e scrittore tedesco
 Nikolaus Simrock – musicista cornista ed editore tedesco